Parti pris peut se référer à :
 Parti pris, l'action de prendre parti pour quelque chose ou quelqu’un ;
 Parti pris, une revue québécoise.